pode referir-se a:
 Galileia, região do Médio Oriente
 Mar da Galileia, localizado na região da Galileia
 Principado da Galileia. estado cruzado fundado na região da Galileia
 Galileia (Minas Gerais), município brasileiro 

Desambiguações de topônimos